Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Джулія Казоні і Марія Коритцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 4–6, 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament profile 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2005, парний розряд